Beckingham (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Beckingham (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Beckingham (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire